Ötzi – reperto archeologico
 DJ Ötzi – cantante e disc jockey austriaco
 5803 Ötzi – asteroide della fascia principale
 Ötzi - L'ultimo cacciatore – film del 2017 diretto da Felix Randau